Takaya Kurokawa (Saijō, 7 de abril de 1981) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro. Atualmente defende o Albirex Niigata.

Carreira 
Ele participou com a Seleção Japonesa de Futebol Jogos Olímpicos de Verão de 2004..

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Goleiros do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas olímpicos do Japão
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol